Арнедильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 48,33 км². Население — 482 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Покровителями города считаются святой Сервандо и Сан Херман и святая дева де лас Ньевес.

Население

Примечания

Ссылки
 Balneario de Arnedillo

Муниципалитеты Риохи